Уразовка — вариант гидронима, название населённых пунктов:

Казахстан 
 Уразовка — село в Мендыкаринском районе Костанайской области, ликвидировано в 2009 году.

Россия 
 Уразовка — село в Краснооктябрьском районе Нижегородской области.
 Уразовка — деревня в Атюрьевском районе Мордовии.
 Уразовка — село в Карсунском районе Ульяновской области.

Россия/Украина 

Уразова (Уразовка) — река, приток Оскола.

См. также 
 Уразово